Per impasto si intende un insieme di ingredienti mescolati assieme

Arte 
 Impasto – in musica, combinazione di suoni emessi da più strumenti diversi
 Impasto – nell'artigianato, miscela di argille con altre materie prime per ottenere ceramiche
 Vaso d'impasto – vaso tipico delle civiltà preistoriche europee, ottenuto con l'impasto di argilla e additivi vari
 Tecnica a impasto – in pittura, tecnica pittorica basata sull'uso consistente di colori sulla tela

Cucina 
 Impasto – in cucina, massa risultante dall'unione di farina con acqua e punto di partenza per la preparazione di pane, pasta e pizza

Pagine correlate 
Dough
Impastato

Altri progetti